Бибигон:

 Бибигон — крохотный лилипут, персонаж сказки «Приключения Бибигона» Корнея Чуковского.
 «Бибигон» — бывший российский детско-юношеский телеканал.
 «Бибигон» — советский кукольный мультфильм 1981 года.